La Mazurka de Dąbrowski (en polaco: Mazurek Dąbrowskiego) es el himno nacional de Polonia de manera oficial desde 1927. Su letra fue escrita por Józef Wybicki en 1797.

Fue denominada 'La Canción de las Legiones Polacas en Italia' (Pieśń Legionów Polskich we Włoszech). La música fue utilizada por el himno de Yugoslavia Hej Sloveni.

Letra 
La letra original en polaco y la traducción al español.

Verso adicional 
La letra original del Himno Polaco, escrita por Wybicki, incluía dos párrafos más.

Referencias 

Polonia
Símbolos de Polonia
Canciones en polaco
 
himno polonia